Gonville est une banlieue résidentielle de la cité de Wanganui, dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Gouvernance 
Il est sous la gouvernance locale du

Municipalités limitrophes

Installations 
Le marae de Pakaitore et sa maison de rencontre sont localisés dans la localité de Gonville.
C’est un terrain de rencontre tribal des   (soustribue) des .

Démographie 

Gonville, comprenant la zone statistique de Gonville West, Gonville North et Gonville South, couvre .

Lalocalité a une population de  selon le recensement de 2018 de Nouvelle-Zélande, une augmentation de  (5,8 %) depuis le recensement de 2013 en Nouvelle-Zélande, et une augmentation de (2,0 %) depuis le  recensement de 2006 en  Nouvelle-Zélande. 

Il y avait . 
On notait  et , donnant un sexe-ratio de 0,96 homme pour une femme, avec  (soit 22,6 %) âgées de moins de ,  (soit 20,0 %) âgées de ,  (soit 41,8 %) âgées de , et  (soit 156 %) âgées de .

L’ethnicité était formé pour 74,0 %  d’européens/Pākehā, 32,5 % de Māori, 5,6 % de personnes originaires du Pacifique, 4,4 % d’asiatiques et 1,6 % d’autres ethnicités (le total peut faire plus de 100 % dès lors qu’une personne peut s’identifier avec de multiples ethnies).

La proportion de personnes nées outre-mer était de 10,6 %, comparée avec les 27,1 % au niveau national.

Bien que certaines personnes refusent de donner leur religion, 48,9 % n’avaient aucune religion, 35,5 % étaient chrétiens, 0,8 % étaient Hindouistes, 0,2% étaient musulmans, 0,2 % étaient bouddhistes et  6,7 % avaient une autre religion.

Parmi ceux d’au moins ,  (soit 10,5 %) personnes avaient un niveau de licence ou un degré supérieur et  (soit 24,8 %) n’avaient aucune qualification formelle. 
Le statut d’emploi de ceux d’au moins était pour  (soit 40,7 %)  employées à plein temps,  (soit 14,8 %) étaient à temps partiel et  (6,5 %) étaient sans emploi..

Éducation 

 L’école de  Gonville  est une école primaire publique, mixte, pour les enfants allant de l’année 1 à 6  avec un effectif de  en 
 L’école de «Arahunga School» est une école primaire mixte, publique avec un effectif de .
 L’école « St Anthony's School» est une école primaire, privée  avec un effectif de .
  est une école secondaire privée avec un effectif de .

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande
 District de Wanganui

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Wanganui
Manawatu-Wanganui